Top Gun se puede referir a:

Top Gun (película) es una película estadounidense de 1986 dirigida por Tony Scott y protagonizada por Tom Cruise y Kelly McGillis;
Top Gun (banda sonora) es un álbum lanzado como banda sonora de la película del mismo nombre en 1986; o
Top Gun (Fighter Weapons School) es una academia militar de la Armada de Estados Unidos.